Liste der Kulturdenkmäler in Rohrbach bzw. Liste der Kulturdenkmale in Rohrbach steht für:

 Liste der Kulturdenkmäler in Rohrbach (Hunsrück)
 Liste der Kulturdenkmäler in Rohrbach (Pfalz)
 Liste der Kulturdenkmäler in Wartenberg-Rohrbach
 Liste der Kulturdenkmale in Rohrbach (Heidelberg)
 Liste der Kulturdenkmale in Rohrbach (bei Saalfeld)
 Liste der Kulturdenkmale in Rohrbach (Kamenz)